Адина Елизабет Портер ( рођена 13. марта 1971) је америчка глумица, најпознатија по својим телевизијским улогама као Лети Мај Тортон у Ејч-Би-Оу телевизијској драми Права крв, као Индра у Си-Даблју серији 100 и као Ли Харис и Беверли Хоуп у шестој и седмој сезони Еф Екс антологијске серије Америчка хорор прича.

Започела је своју каријеру када се појавила на ван Бродвеја, освајајући Оби награду 1996. године за представу Венус.

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1971.
Америчке глумице